

Пестово — місто, районний центр, Новгородська область
 Пестово — присілок, Балашихинський міський округ, Московська область
 Пестово — присілок, колишнє Нижньошардензьке сільське поселення, Трегубовське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Пестово — присілок, Теплогорське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Пестово — присілок, Трегубовське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Пестово — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Пестово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Пестово — селище, Митищинський міський округ, Московська область
 Пестово — присілок, Мішкинський район, Курганська область

Див. також 
 Пестовська